Humanistisk kan henvise til flere emner:

 Humaniora
 Humanisme